

Cinema 
 Verità inconfessabile (Where the Truth Lies) – film del 1999 diretto da Nelson McCormick
 False verità (Where the Truth Lies) – film del 2005 diretto da Atom Egoyan

Letteratura 
 False verità (Where the Truth Lies) – romanzo di Rupert Holmes del 2003